Nieznany Bór – osada śródleśna w Polsce, położona w województwie podlaskim, w powiecie hajnowskim, w gminie Hajnówka.
 Nieznany Bór – kolejowy przystanek osobowy i bocznica szlakowa na  w pobliżu osady
 Jednostka Wojskowa Nieznany Bór – 2 centralna składnica Materiałów Wybuchowych Wojsk Inżynieryjno Saperskich (JW 2186) w pobliżu przystanku